

Localidades

Prospect Park (Nova Jérsei)
Prospect Park (Pensilvânia)

Ou ainda:
Prospect Park (Minneapolis) - um bairro histórico na cidade de Minneapolis

Desambiguações de topônimos